Existuje více osobností se jménem a příjmením Otakar Brousek:

 Otakar Brousek starší (1924–2014) – český herec, otec
 Otakar Brousek mladší (* 1957) – český herec, syn